Jakub Suchánek(* 16. listopadu 1984, Tábor) je český hokejový obránce, momentálně hrající za tým Rytíři Kladno.

Kariéra 
S kariérou začal ve svém rodném Táboře, už jako mladík si navíc připsal i pár startů za Soběslav, Ústí, Olomouc, Kadaň či Most. Ze svého rodného týmu odešel v sezoně 2009/2010, kdy šel hrát do Francie. Tam působil pět let, následně se vrátil zpět do Čech, na dva roky se upsal prvoligovému ČEZ Motor České Budějovice. Když se léčil ze zranění, nastoupil znovu párkrát za HC Tábor. V sezoně 2017/2018 odešel hrát Extraligu za nováčka Jihlavu, se kterou ale ještě též sezonu sestoupil zpět do Chance ligy.

Osobní život 
Narodil se v Táboře kde i studoval. Student byl výborný a nikdy s žádným předmětem neměl problém. Jako vrchol své kariéry považuje právě léta v Táboře, a odehranou sezonu v Extralize. K jídlu má nejradši hovězí steak se zázvorovou limonádou či vínem. Jeho sportovním vzorem je jeho bývalý spoluhráč z Tábora Jakub Hušek.

Statistiky kariéry

Externí odkazy 
 
 Hokej.cz

Čeští hokejoví obránci
Hráči HC Tábor
Hráči SK Kadaň
Hráči HC Olomouc
Hráči HC Most
Hráči HC České Budějovice
Hráči HC Dukla Jihlava
Hráči HC Litvínov
Narození 16. listopadu
Narození v roce 1984
Narození v Táboře
Žijící lidé
Muži